Cylinder peut désigner :

Toponyme 

 Cylinder, ville de l'Iowa
 , plage d'Australie

Biologie 
 Cylinder Montfort, 1810, genre de coquillages (syn. Conus Linnaeus, 1758)
 Cylinder coeruleus, espèce d'insectes coléoptères (syn. Tillus elongatus)